Hofstadt ist der Name folgender Orte:

 Hofstadt (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hofstadt (Herzogenrath), Ortsteil der Stadt Herzogenrath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Hofstadt (Gemeinde Eggerding), Katastralgemeinde von Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hofstadt (Gemeinde Tarsdorf), Ortschaft von Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Hofstadt ist der Nachname folgender Personen:

 Karl-Helge Hofstadt (1900–1975), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Hofstatt